Койдула — естонські топонім та прізвище:

 Койдула — село в Естонії у складі волості Сетомаа повіту Вирумаа.
 Койдула — залізнична станція у селі Койдула.
 Койдула — село в Естонії у складі волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Койдула, Лідія (1843—1886) — эстонська поетеса.